Lindenfels bezeichnet:

 Lindenfels, eine Stadt in Hessen, Deutschland
 Kreis Lindenfels, einen ehemaligen Landkreis im Großherzogtum Hessen
 Burg Lindenfels, eine Burgruine in der Stadt Lindenfels
 Schaubühne Lindenfels, ein Theater und Programmkino in Leipzig
 Lindenfels Westflügel, ein Produktionszentrum für Figurentheater in Leipzig
 Lindenfels (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet im Saarland, Deutschland

Lindenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Lindenfels (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Hans-Achaz Freiherr von Lindenfels (1932–2017), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker
 Hans Hellmut von Lindenfels (1888–1967), deutscher Politiker und Landrat
 Walther von Lindenfels (1878–1938), deutscher Politiker (NSDAP)